A 335-ös számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Szirák, római katolikus templom között közlekedik.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Vác, autóbusz-állomásvégállomás||42
|align=left|
|-
|1||Vác, Honvéd utca||41
|align=left|
|-
|2||Vác, Telep utca||40
|align=left|
|-
|3||Vác, VOLÁN telep||39
|align=left|
|-
|4||Vác, alsóváros vasúti megállóhely||38
|align=left|
|-
|5||Vác, Közúti Igazgatóság||37
|align=left|
|-
|6||Vác–Máriaudvar||36
|align=left|
|-
|7||Vác, ContiTech Hungaria||35
|align=left|
|-
|8||Vác–Somos||35
|align=left|
|-
|9||Vác–Mihály tanya||34
|align=left|
|-
|10||Rád, Csekei dűlő út||33
|align=left|
|-
|11||Rád, Nefelejcs utca||32
|align=left|
|-
|12||Rád, eszpresszó||31
|align=left|
|-
|13||Rád, Rákóczi utca 32.||30
|align=left|
|-
|14||Penc, Rádi utca 11.||29
|align=left|
|-
|15||Penc, községháza||28
|align=left|
|-
|16||Penc, acsai elágazás||27
|align=left|
|-
|17||Keszeg, Kossuth utca 27.||26
|align=left|
|-
|18||Keszeg, ősagárdi elágazás||25
|align=left|
|-
|19||Keszeg, általános iskola||24
|align=left|
|-
|20||Alsópetényi elágazás||23
|align=left|
|-
|21||Alsópetény, szeszfőzde||22
|align=left|
|-
|22||Alsópetény, községháza||21
|align=left|
|-
|23||Alsópetény, szeszfőzde||20
|align=left|
|-
|24||Alsópetényi elágazás||19
|align=left|
|-
|25||Nézsa, Szondi utca 124.||18
|align=left|
|-
|26||Nézsa, gyógyszertár||17
|align=left|
|-
|27||Nézsa, szeszfőzde||16
|align=left|
|-
|28||Legénd, Dózsa György utca 26.||15
|align=left|
|-
|29||Legénd, italbolt||14
|align=left|
|-
|30||Nógrádsáp, Kossuth út||13
|align=left|
|-
|*||Nógrádsáp, Szondi utca 8.||*
|align=left|
|-
|31||Nógrádsáp, vegyesbolt||12
|align=left|
|-
|32||Nógrádsáp, Tatárka domb||11
|align=left|
|-
|33||Galgaguta, vasútállomás||10
|align=left|
|-
|34||Galgaguta, emlékpark||9
|align=left|
|-
|35||Bercel, Szent István tér||8
|align=left|
|-
|36||Bercel, vanyarci elágazás||7
|align=left|
|-
|37||Bercel, kisáruház**||6
|align=left|
|-
|38||Bercel, vanyarci elágazás||5
|align=left|
|-
|39||Vanyarc, tanyaközpont||∫
|
|-
|40||Vanyarc, italbolt||4
|align=left|
|-
|41||Vanyarc, kállói elágazás||3
|align=left|
|-
|42||Vanyarc, Sziráki utca 33.||2
|align=left|
|-
|43||Felsősarlós puszta||∫
|
|-
|44||Sziráki szőlők||∫
|
|-
|45||Szirák, Állami Gazdaság||1
|align=left|
|-
|46||végállomás||0
|align=left|
|}
*Nézsa, Szondi utca 8. megállót csak néhány járat érinti, ezek a menetek Vác irányába Nógrádsáp, vegyesbolt után először itt állnak meg, ellenirányban a Szondi utca megállót Nézsa, gyógyszertár után érintik.

**A járatok többsége csak Bercel, kisáruházig közlekedik.

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai